Ary, ary;
 ary – kod ISO 639-3 dialektu marokańskiego języka arabskiego
 ary – ptaki z rodziny papugowatych (Psittacidae)
 Ary – afrykańska piosenkarka
 Ary – imię męskie

ARY
 ARY – kod IATA Portu lotniczego Ararat (Ararat, stan Wiktoria, Australia)

Zobacz też

Przypisy